«Tabakslied» (в переводе ) — старинная немецкая песня. Впервые опубликована в сборнике «Волшебный рог мальчика» (1806). Считается разновидностью широко известной «Песни о горном мастере».

Происхождение 
Произведение основано на немецкой , следы которой восходят к XVI веку. Текст её впервые был опубликован не позднее 1710 года.

Как отмечали составители «Волшебного рога мальчика», материал для сборника был получен ими из устного источника. По мнению одного из исследователей, при изустной передаче «более или менее» существенные искажения неизбежны; к примеру, уже начало первой строки, по сравнению с оригиналом XVIII века, было изменено. В редакции составителей «Волшебного рога…» произведение впервые было издано под  названием «Tabakslied».

Начальные три двустишия взяты из старинной горняцкой песни. Четвёртая строфа, содержащая «похвалу табаку» и давшая название всему произведению, широко распространена и, вероятно, является народной по происхождению. Последнее двустишие, по-видимому, написано  и .

Текст

Критика и отзывы 
В своей рецензии на сборник «Des Knaben Wunderhorn»  охарактеризовал песню следующим образом:
П е с н я    о    т а б а к е. (114). Размыто, но горное дело и табак обозначены хорошо.

Как сообщает один из источников, в разных строках текста горняки  попеременно то хвалят, то ругают табак. Примечательно, что подобное «прославление деликатесов» (таких, как вино или кофе) было довольно распространено «в песенной практике первой половины XIX века». Схожие упоминания о табаке содержатся и в двух других версиях «Шахтёрской песни»: одна из них была в 1839 году записана Людвигом Эрком, другая — годом позднее — была опубликована в сборнике «Sächsische Bergreyhen» Морица Дёринга.

Примечания

Ссылки 
 

Песни из сборника «Волшебный рог мальчика»
Песни Германии